Вишня железистая — русское название ботанического таксона, которое может относиться к одному из двух видов растений из рода Слива семейства Розовые:
 Вишня железистая ()
 Одно из названий черёмухи Маака ()